Hustlers ist der Titel folgender Werke:
 Alternativtitel von Pawn Shop Chronicles, dt. Titel Gangster Chronicles, US-amerikanische Filmkomödie (2013)
 Hustlers (2014), nigerianischer Spielfilm von Elvis Chuks (2014) 
 Hustlers (2019), US-amerikanischer Spielfilm von Lorene Scafaria (2019)
 The Hustlers, finnischer Spielfilm von Lauri Nurkse (2010)
 Hustlers, Lied auf Hip Hop Is Dead von Nas (2006)

Siehe auch:
 Hustle (Begriffsklärung)
 Hustler (Begriffsklärung)